Alexandre Barbera-Ivanoff est un peintre et illustrateur français, né à Paris le .

Biographie 

Alexandre Barberà-Ivanoff est le petit-fils du peintre Serge Ivanoff, d'origine russe par sa mère (Elisabeth Ivanoff) et espagnole par son père (Vicente Barbera, danseur au Moulin Rouge).

Il étudie la peinture dès 1985 auprès des peintres Christian Welter, puis Gérard Di-Maccio et Jean Bertholle.
Il est copiste au musée du Louvre, avant d'officier au service national comme Peintre de l'Armée de terre.

En 2001, il peint des fresques au palais du roi Mohammed VI à Marrakech (Maroc).

Il est surtout connu pour ses portraits « corsaires », notamment celui qu'il réalise en 2006, représentant Jean-Marie Le Pen, collectionneur et parrain de Barbera-Ivanoff, baptisé en 2008 par l'abbé Guillaume de Tanoüarn.

De 2005 à 2007, nombre de ses toiles sont exposées à Saint-Malo, à l'hôtel d'Asfeld, au Fort national, ainsi qu'aux casinos de Saint-Malo et de Dinard.

Le , Alexandre Barberà-Ivanoff rend public son Manifeste sur l'essentialisme artistique.

Ses principales œuvres ont été exposées en  à la Maison consulaire de Saint-Leu-la-Forêt, et en  au Parlement européen de Strasbourg.

Au printemps 2015, Alexandre Barbera-Ivanoff participe en Italie, avec quatre autres peintres européens, à l'élaboration des 25 tableaux qui sont exposés de manière permanente dans le centre-ville de Cosenza. Ces œuvres de  représentent les différentes périodes de l'histoire de la ville.

Illustrations d'ouvrages 
 Angenard Capitaine de corsaire .
 Athanase Postel corsaire et aventurier .
 Flibustiers aux Antilles .
  La vida de los piratas .
 Jean-Paul Chayrigues de Olmetta, Mes décadanses .
  Pirati. Avventure, scontri e razzie nel Mediterraneo del XVII secolo .

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Barbera-Ivanoff, face cachée, 2007 .

Liens externes 

 « Alexandre Barbera-Ivanoff » sur artmajeur.com.

Peintre français du XXIe siècle
Illustrateur français du XXIe siècle
Naissance en septembre 1973
Naissance à Paris